Els 100 metres papallona masculí es va celebrar entre el 7 i el 8 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 10:09.
 Classificats

Semifinals 
La final es va disputar el dia 7 d'agost a les 18:35.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 
La final es va disputar el dia 8 d'agost a les 18:13.

Referències 

100 metres papallona masculi